Я люблю:
 Я люблю (фильм, 1936) — советский фильм 1936 года режиссёра Леонида Лукова.
 Я люблю (фильм, 1994) — украинский телевизионный фильм 1994 года режиссёра Александра Чёрных.
 Я люблю (фильм, 2005) — аргентинский короткометражный фильм 2005 года режиссёра Нестора Фонте.
 Я люблю (фильм, 2013) — российский короткометражный документальный фильм 2013 года коллектива режиссёров.